Rook bezeichnet
 im Englischen: Turm (Schach) oder Saatkrähe
 Rook (Rakete), eine britische Versuchsrakete
 Rook (Piercing), ein bestimmtes Piercing in der Ohrmuschel
 eine der Hauptpersonen der Klippenland-Chroniken
 alter Name der Insel Umboi

Rook ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas F. Rook (* 1966), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 James Rook (* 1997), australischer Ruderer
 Jill Rook (* 1936), englische Tennis- und Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Rok
 Ruk
 Roock
 Rooke